«Энергия» (), другое название «Мужская сила» — фильм режиссёра Рауля Уолша.

Сюжет 
Хэнк Макгенри и Джонни Маршалл работают в группе дорожных строителей на компанию — производителя электроэнергии. Хэнк получает ранение в результате странного происшествия и повышается в должности до бригадира. Джонни помогает своему сослуживцу встретить его дочь Фэй Дювал, вышедшую из тюрьмы. С ней знакомится Хэнк, делает ей предложение. Джонни пытается расстроить свадьбу, но терпит неудачу. Фэй признаётся ему в любви, он понимает, что самоустраняться поздно…

В ролях 
 Эдвард Г. Робинсон
 Марлен Дитрих
 Джордж Рафт
 Алан Хейл
 Ив Арден
 Уолтер Кэтлетт — Сидни Уиппл
 Дик Уэссел — электрик у стойки кафе'' (в титрах не указан)

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы Warner Bros.
Фильмы США 1941 года